

Geografia 
Con la grafia Roșcani esistono diverse località:

Moldavia 
 Roșcani - comune del distretto di Anenii Noi
 Roșcani - comune del distretto di Strășeni

Romania 
 Roșcani - comune del distretto di Iași

Persone 
 Fabio Roscani - politico italiano
 Roberto Roscani - giornalista e politico italiano